La stagione 2007-2008 della Lega Nazionale A ha visto laurearsi campioni gli ZSC Lions, mentre la regular season è stata vinta dal SC Bern.

Partecipanti

Classifica regular season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, P=Perse, VS=Vinte ai supplementari, PS=Perse ai suppl., GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, DR=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist, Pt=Punti

Spareggio (LNA-LNB)

Verdetti 
  ZSC Lions Campione di Svizzera 2007-2008
  EHC Biel viene promosso Lega Nazionale A
  EHC Basel viene retrocesso Lega Nazionale B

Collegamenti esterni 
 

2008 1
Hockey su ghiaccio nel 2007
Hockey su ghiaccio nel 2008

cs:Švýcarská liga ledního hokeje 2007/2008